Ла Ареноса има више значења:

 Ла Ареноса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ареноса (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику